Aquí hi ha una llista dels països del món ordenats per superfície. Les dades es donen fent servir el sistema mètric internacional. Les dependències de cada Estat es mostren dins el país principal; també s'hi dona la superfície total, però la llista està ordenada segons les superfícies sense comptar les dependències.

Les superfícies inclouen les aigües interiors (llacs, pantans, rius).

Llista d'estats segons la superfície 
Els estats esmentats s'enumeren segons la superfície total que governen. Això inclou el país principal, així com les províncies autònomes, enclavaments, territoris autònoms i nacions.

{| class="wikitable sortable"
|- bgcolor="#efefef"
! Pos
País
! Superfície (km²)
|-
| 1 ||  Rússia || align=right | 17.075.200
|-
| 2 ||  Canadà || align=right | 9.976.140
|-
| 3 ||  República Popular de la Xina|| align=right | 9.734.230
|-
| 4 ||  Estats Units d'Amèrica|| align=right | 9.629.091
|-
| 5 ||  Brasil || align=right | 8.514.876
|-
| 6 ||  Austràlia || align=right | 7.686.850
|-
| 6 ||  Unió Europea || align=right | 4.324.782
|-
| 7 ||  Índia || align=right | 3.287.590
|-
| 8 ||  Argentina || align=right | 2.780.400
|-
| 9 ||  Kazakhstan || align=right | 2.727.300
|-
| 10 ||  Algèria || align=right | 2.381.740
|-
| 11 ||  República Democràtica del Congo || align=right | 2.345.410
|-
| 12 ||  Aràbia Saudita || align=right | 2.218.000
|-
| 13 ||  Mèxic || align=right | 1.972.550
|-
| 14 ||  Indonèsia || align=right | 1.904.556
|-
| 15 ||  Sudan || align=right | 1.886.068
|-
| 16 ||  Líbia || align=right | 1.759.540
|-
| 17 ||  Iran || align=right | 1.648.000
|-
| 18 ||  Mongòlia || align=right | 1.565.000
|-
| 19 ||  Perú || align=right | 1.285.220
|-
| 20 ||  Txad || align=right | 1.284.000
|-
| 21 ||  Níger || align=right | 1.267.000
|-
| 22 ||  Angola || align=right | 1.246.700
|-
| 23 ||  Mali || align=right | 1.240.000
|-
| 24 ||  Sud-àfrica || align=right | 1.219.912
|-
| 25 ||  Colòmbia || align=right | 1.138.910
|-
| 26 ||  Etiòpia || align=right | 1.127.127
|-
| 27 ||  Bolívia || align=right | 1.098.580
|-
| 28 ||  Mauritània || align=right | 1.030.700
|-
| 29 ||  Egipte || align=right | 1.001.450
|-
| 30 ||  Tanzània || align=right | 948.087
|-
| 31 ||  Nigèria || align=right | 923.768
|-
| 32 ||  Veneçuela || align=right | 912.050
|-
| 33 ||  Namíbia || align=right | 825.418
|-
| 34 ||  Pakistan || align=right | 803.940
|-
| 35 ||  Moçambic || align=right | 801.590
|-
| 36 ||  Turquia || align=right | 780.580
|-
| 37 ||  Xile || align=right | 756.950
|-
| 38 ||  Zàmbia || align=right | 752.614
|-
| 39 ||  Myanmar || align=right | 678.500
|-
| 40 ||  Afganistan|| align=right | 647.500
|-
| 41 ||  Somàlia|| align=right | 637.657
|-
| 42 ||  República Centreafricana|| align=right | 622.984
|-
| 43 ||  Sudan del Sud|| align=right | 619.745
|-
| 44 ||  Ucraïna|| align=right | 603.700
|-
| 45 ||  Botswana|| align=right | 600.370
|-
| 46 ||  Madagascar|| align=right | 587.040
|-
| 47 ||  Kenya|| align=right | 582.650
|-
| 49 ||  Iemen|| align=right | 527.970
|-
| 48 ||  França || align=right | 543.290
|-
| 50 ||  Tailàndia || align=right | 514.000
|-
| 51 ||  Espanya || align=right | 505.956
|-
| 52 ||  Turkmenistan || align=right | 488.100
|-
| 53 ||  Camerun || align=right | 475.440
|-
| 54 ||  Papua Nova Guinea || align=right | 462.840
|-
| 55 ||  Suècia || align=right | 449.964
|-
| 56 ||  Uzbekistan || align=right | 447.400
|-
| 57 ||  Marroc || align=right | 446.550
|-
| 58 ||  Iraq || align=right | 437.072
|-
| 59 ||  Paraguai || align=right | 406.750
|-
| 60 ||  Zimbabwe || align=right | 390.580
|-
| 61 ||  Noruega || align=right | 324.220
|-
| 62 ||  Japó || align=right | 377.835
|-
| 63 ||  Alemanya || align=right | 357.021
|-
| 64 ||  República del Congo || align=right | 342.000
|-
| 65 ||  Finlàndia || align=right | 337.030
|-
| 66 ||  Malàisia || align=right | 329.750
|-
| 67 ||  Vietnam || align=right | 329.560
|-
| 68 ||  Costa d'Ivori || align=right | 322.460
|-
| 69 ||  Polònia || align=right | 312.685
|-
| 70 ||  Oman || align=right | 309.500
|-
| 71 ||  Itàlia || align=right | 301.230
|-
| 72 ||  Filipines || align=right | 300.000
|-
| 73 ||  Equador || align=right | 283.560
|-
| 74 ||  Burkina Faso || align=right | 274.200
|-
| 75 ||  Nova Zelanda || align=right | 268.680
|-
| 76 ||  Gabon || align=right | 267.667
|-
| 77 ||  Guinea || align=right | 245.857
|-
| 78 ||  Regne Unit || align=right | 244.820
|-
| 79 ||  Ghana || align=right | 238.540
|-
| 80 ||  Romania || align=right | 237.500
|-
| 81 ||  Laos || align=right | 236.800
|-
| 82 ||  Uganda || align=right | 236.040
|-
| 83 ||  Guyana || align=right | 214.970
|-
| 84 ||  Bielorússia || align=right | 207.600
|-
| 85 ||  Kirguizistan || align=right | 198.500
|-
| 86 ||  Senegal || align=right | 196.190
|-
| 87 ||  Síria || align=right | 185.180
|-
| 88 ||  Cambodja || align=right | 181.040
|-
| 89 ||  Uruguai || align=right | 176.220
|-
| 90 ||  Tunísia || align=right | 163.610
|-
| 91 ||  Surinam || align=right | 163.270
|-
| 92 ||  Bangladesh || align=right | 144.000
|-
| 93 ||  Tadjikistan || align=right | 143.100
|-
| 94 ||  Nepal || align=right | 140.800
|-
| 95 ||  Grècia || align=right | 131.940
|-
| 96 ||  Nicaragua || align=right | 129.494
|-
| 97 ||  Eritrea || align=right | 121.320
|-
| 98 ||  Corea del Nord || align=right | 120.540
|-
| 99 ||  Malawi || align=right | 118.480
|-
| 100 ||  Benín || align=right | 112.620
|-
| 101 ||  Hondures || align=right | 112.090
|-
| 102 ||  Libèria || align=right | 111.370
|-
| 103 ||  Bulgària || align=right | 110.910
|-
| 104 ||  Guatemala || align=right | 108.890
|-
| 105 ||  Islàndia || align=right | 103.000
|-
| 106 ||  Cuba || align=right | 100.860
|-
| 107 ||  Corea del Sud || align=right | 98.480
|-
| 108 ||  Hongria || align=right | 93.030
|-
| 110 ||  Portugal || align=right | 88.941
|-
| 111 ||  Sèrbia || align=right | 88.361
|-
| 109 ||  Jordània || align=right | 92.300
|-
| 112 ||  Azerbaidjan || align=right | 86.600
|-
| 113 ||  Àustria || align=right | 83.858
|-
| 114 ||  Emirats Àrabs Units || align=right | 82.880
|-
| 115 || República Txeca || align=right | 78.866
|-
| 116 ||  Panamà || align=right | 78.200
|-
| 117 ||  Sierra Leone || align=right | 71.740
|-
| 118 ||  República d'Irlanda || align=right | 70.273
|-
| 119 ||  Geòrgia || align=right | 69.700
|-
| 120 ||  Sri Lanka || align=right | 65.610
|-
| 121 ||  Lituània || align=right | 65.200
|-
| 122 ||  Letònia || align=right | 64.589
|-
| 123 ||  Togo || align=right | 56.785
|-
| 124 ||  Croàcia || align=right | 56.542
|-
| 125 ||  Bòsnia i Hercegovina || align=right | 51.129
|-
| 126 ||  Costa Rica || align=right | 51.100
|-
| 127 ||  Eslovàquia || align=right | 48.845
|-
| 128 ||  República Dominicana || align=right | 48.730
|-
| 129 ||  Bhutan || align=right | 47.000
|-
| 130 ||  Estònia || align=right | 45.226
|-
| 131 ||  Dinamarca || align=right | 43.094
|-
| 132 ||  Països Baixos || align=right | 41.526
|-
| 133 ||  Suïssa || align=right | 41.290
|-
| 134 ||  Guinea Bissau || align=right | 36.120
|-
| 135 ||  República de la Xina (Taiwan, Quemoy, Matsu) || align=right | 35.980
|-
| 136 ||  Moldàvia || align=right | 33.843
|-
| 137||  Bèlgica|| align=right | 30.528
|-
| 138 ||  Lesotho|| align=right | 30.355
|-
| 139 ||  Armènia|| align=right | 29.800
|-
| 140 ||  Albània|| align=right | 28.748
|-
| 141 ||  Salomó|| align=right | 28.450
|-
| 142 ||  Guinea Equatorial|| align=right | 28.051
|-
| 143 ||  Burundi|| align=right | 27.830
|-
| 144 ||  Haití|| align=right | 27.750
|-
| 145 ||  Ruanda|| align=right | 26.338
|-
| 146 ||  Macedònia del Nord|| align=right | 25.333
|-
| 147 ||  Belize|| align=right | 22.966
|-
| 148 ||  Djibouti|| align=right | 22.000
|-
| 149 ||  El Salvador|| align=right | 21.040
|-
| 150 ||  Israel|| align=right | 20.770
|-
| 151 ||  Eslovènia|| align=right | 20.253
|-
| 152 ||  Fiji|| align=right | 18.270
|-
| 153 ||  Kuwait|| align=right | 17.820
|-
| 154 ||  Swazilàndia|| align=right | 17.363
|-
| 155 ||  Timor Oriental|| align=right | 14.874
|-
| 156 ||  Bahames|| align=right | 13.940
|-
| 157 ||  Montenegro|| align=right | 13.812
|-
| 158 ||  Vanuatu|| align=right | 12.200
|-
| 159 ||  Qatar|| align=right | 11.437
|-
| 160 ||  Gàmbia|| align=right | 11.300
|-
| 161 ||  Jamaica|| align=right | 10.990
|-
| 162 ||  Líban|| align=right | 10.452
|-
| 163 ||  Xipre|| align=right | 9.250
|-
|164 ||  Estat de Palestina (inclou Cisjordània i la Franja de Gaza) || align=right | 6.220
|-
| 165 ||  Brunei|| align=right | 5.770
|-
| 166 ||  Trinitat i Tobago|| align=right | 5.128
|-
| 167 ||  Cap Verd|| align=right | 4.033
|-
| 168 ||  Samoa Occidental|| align=right | 2.860
|-
| 169 ||  Luxemburg|| align=right | 2.586
|-
| 170 ||  Comores|| align=right | 2.170
|-
| 171 ||  Maurici|| align=right | 1.860
|-
| 172 ||  São Tomé i Príncipe|| align=right | 1.001
|-
| 173 ||  Dominica|| align=right | 754
|-
| 174 ||  Tonga|| align=right | 748
|-
| 175 ||  Kiribati|| align=right | 717
|-
| 176 ||  Singapur|| align=right | 707,1
|-
| 177 ||  Estats Federats de Micronèsia|| align=right | 702
|-
| 178 ||  Bahrain|| align=right | 665
|-
| 179 ||  Saint Lucia|| align=right | 620
|-
| 180 ||  Andorra || align=right | 468
|-
| 181 ||  Palau || align=right | 458
|-
| 182 ||  Seychelles|| align=right | 455
|-
| 183 ||  Antigua i Barbuda|| align=right | 442
|-
| 184 ||  Barbados|| align=right | 430
|-
| 185 ||  Saint Vincent i les Grenadines|| align=right | 389
|-
| 186 ||  Grenada|| align=right | 340
|-
| 187 ||  Malta|| align=right | 316
|-
| 188 ||  Maldives|| align=right | 300
|-
| 189 ||  Saint Kitts i Nevis|| align=right | 261
|-
| 190 ||  Illes Marshall|| align=right | 181
|-
| 191 ||  Liechtenstein|| align=right | 160
|-
| 192 ||  San Marino|| align=right | 61,2
|-
| 193 ||  Tuvalu|| align=right | 26
|-
| 194 ||  Nauru|| align=right | 21
|-
| 195||  Mònaco|| align=right | 1,95
|-
| 196 ||  Ciutat del Vaticà || align=right | 0,44
|}

Vegeu també 
 Llista d'entitats territorials subestatals per superfície

Superficie